Anne de Luxembourg ( - ) est duchesse titulaire de Luxembourg de 1457 à 1459 et landgravine consort de Thuringe de 1446 à 1462.

Biographie 
Anne est la fille du roi Albert II du Saint-Empire et de son épouse Élisabeth de Luxembourg. Elle épouse le  Guillaume II de Thuringe, landgrave de Thuringe. Deux enfants sont nés de cette union :
 Marguerite (née en 1449 - † ) épouse en 1476 de Jean  Cicéron de Brandebourg
 Catherine (née en 1453 - †  ) épouse en 1471 de Henri II de Poděbrady

Liens externes 

 

Maison de Habsbourg
Naissance en avril 1432
Naissance à Vienne (Autriche)
Naissance dans le duché d'Autriche
Décès en novembre 1462
Décès à 30 ans
Personnalité inhumée dans l'abbaye de Reinhardsbrunn
Princesse de Bohême du XVe siècle
Princesse autrichienne du XVe siècle